Apterygon är ett släkte av insekter. Apterygon ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spolätare
Apterygon